Анна Галактионовна Семеновская () — передовик советского сельского хозяйства, доярка племенного завода «Любомировка» Верхнеднепровского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 28 июля 1926 года в селе Весёлые Божедары, ныне Криничанского района Днепропетровской области в семье крестьянина кузнечного дела мастера. Окончила 4 класса школы. 

Трудоустроилась в местный колхоз в 1939 году в полеводческую бригаду. Во время Великой Отечественной войны находилась на оккупированной территории. После освобождения вновь стала работать в местном колхозе. В 1947 году с фронта вернулся отец, которого пригласили в соседнее село Соколовка работать кузнецом. Вся семья переехала на новое место жительство. Анна стала работать в овощеводческой бригаде, выращивала кормовую свёклу.  

В 1950 году перешла работать на ферму дояркой. Стала инициатором движения за высокие надои. В 1965 году сумела получить высокие показатели, от каждой коровы в среднем 4422 литра молока. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Анне Галактионовне Семеновской было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Продолжала трудиться в колхозе до выхода на заслуженный отдых.

Проживала в селе Соколовка. Умерла 26 августа 2012 года, похоронена на сельском кладбище.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (22.03.1966);
 орден Ленина (22.03.1966);
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Доярки
Похороненные в Верхнеднепровском районе